USP puede referirse a:
Universidad de São Paulo, Brasil.
Heckler & Koch USP (Universelle Selbstlade pistole), pistola semiautomática diseñada por el fabricante de armas Heckler & Koch; 
Farmacopea de Estados Unidos (United States Pharmacopeia); 
Un Solo Pueblo, partido político venezolano; 
Universidad del Pacífico Sur (University of the South Pacific), una universidad pública situada en varios pequeños archipiélagos de Oceanía; 
Universidad San Pedro (Universidad San Pedro), una universidad peruana privada con sede en las ciudades de Chimbote, Huaraz, Huacho, etc; o
USP-61, dispositivo para extraer muestras de transporte sólido en corrientes de agua.